est une étoile naine (classe de luminosité ) orange (classe spectrale K5) située à une distance de  du Soleil dans la constellation australe de la Baleine. De magnitude apparente  dans le spectre visible, elle n'est pas observable à l'œil nu depuis la Terre. Avec une masse de , elle est l'objet primaire d'un système planétaire dont l'unique objet secondaire connu (en ) est , une planète confirmée. Celle-ci est une planète géante gazeuse, de type super-Jupiter, à longue période de révolution. Elle a été découverte en 2008 par la méthode des vitesses radiales à partir de données spectroscopiques collectées à l'observatoire de La Silla (Chili) avec HARPS, le spectrographe-échelle à haute résolution installé sur le télescope de  de l'Observatoire européen austral (ESO).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 HARPS

Liens externes 
 Étoile 
 
 
  , , , , , , ,  et  sur la base de catalogues VizieR du Centre de données astronomiques de Strasbourg
 Planète 
 
 
 
 

Constellation de la Baleine
Étoile de type spectral KV
Système planétaire
Objet du Bonner Durchmusterung
Objet du catalogue Giclas
002247
Objet du catalogue 2MASS
Objet du catalogue NLTT
Objet du catalogue PPM
147293